Роберт Гесинк (, 1945 — 1992) — нидерландский ботаник.

Биография 
Роберт Гесинк родился в 1945 году.

Он проводил свою научную деятельность в Rijksherbarium в Лейдене.

Роберт Гесинк умер в 1992 году.

Научная деятельность 
Роберт Гесинк специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Lurly M. R. Nanhoe, Robert Geesink. 1982. Punch card key to the genera of S.E. Asiatic Leguminosae for vegetative and fruiting material. Ed. Rijksherbarium.
 1978. Key to the genera and some species of the SE. Asiatic Leguminosae-Faboideae «Papilionaceae». Ed. Rÿksherbarium. 15 pp.
 P. Baas, Kees Kalkman, R. Geesink. 1990. The plant diversity of Malesia. Proceedings of the Flora Malesiana Symposium commemorating Professor Dr. C.G.G.J. van Steenis, Leiden, agosto de 1989. Ed. Springer. 420 pp. ISBN 0792308832.
 1987. Theory or classification of organisms. 72 pp.
 1984. Scala Millettiearum: a survey of the genera of the Millettieae (Legum.-Pap.) with methodological considerations. Volumen 8 de Leiden botanical series. Ed. E.J. Brill. 131 pp. ISBN 9004074988.
 1981. Thonner's analytical key to the families of flowering plants. Volumen 5 de Leiden botanical series. Ed. Centre for Agricultural Pub. and Documentation. 231 pp. ISBN 906021461.
 1976. A provisional key to the genera and some species of the S.E. Asiatic Leguminosae-Faboideae, «Papilionaceae».

Почести 
В его честь были названы следующие виды растений:

 Dendrolobium geesinkii H.Ohashi
 Kunstleria geesinkii Ridd.-Num. & Kornet
 Dendrochilum geesinkii J.J.Wood
 Xanthophyllum geesinkii Meijden
 Argostemma geesinkii B.Bremer

Примечания

Ссылки 
 The plant diversity of Malesia

Ботаники по алфавиту
Ботаники Нидерландов